Adendorf ist der Name folgender Orte:

 Adendorf, Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Adendorf (Gerbstedt), Ortsteil der Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Adendorf (Wachtberg), Ortsteil der Gemeinde Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Adendorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Burg Adendorf in Adendorf (Wachtberg)